Ово је листа малопродајних Xbox 360 игара које су објављене на DVDу.
Ова листа садржи детаље као што су жанр игре и датума објављивања.

Колона "Ексклузив" означава да ли је Xbox 360 једина платформа на којој игра располаже. Ово не укључује преносиву конзолу или мобилне телефоне, који обично имају сасвим другачију верзију игре под истим називом. Вредност "конзоле" за искључивост значи да, док је наслов доступан као аркадна игра на персоналном рачунару користећи Windows, Unix / Linux или Mac OS X, недоступан је на било којој другој конзоли видео игара у својој оригиналној верзији. Израз "виша-платформа" значи да се игра појављује на више конзола.

Тренутно постоји 1,162 игре (мултиплатформе: 959; ексклузиве: 112; конзоле за ексклузиве: 73) на овој листи од 15. октобра 2015.

Xbox 360 игре

Види још

Списак Xbox 360 игара 
 Списак најпродаванијих Xbox 360 видео игара
 Списак видео игара отказаних за Xbox 360 конзолу
 Списак кооперативних игара за Xbox 360
 Списак Xbox 360 игара на Деманду
 Списак Xbox игара на Windows Phoneу
 Списак Xbox игара компатибилних са Xbox 360

Списак видео игара 
 Списак видео игара

Конзоле ексклузивности 
 Конзоле ексклузивности

Белешке

Референце 

Ексбокс 360 игре